De Belgische Supercup van het seizoen 2019/20 wordt gespeeld op zaterdag 20 juli 2019 in de Luminus Arena in Genk. Landskampioen KRC Genk neemt het op tegen bekerwinnaar KV Mechelen.

Wedstrijddetails 

Supercup voetbal België
Supercup voetbal in 2019
Sport in Genk
Sportevenement in Limburg (België)